Jeffersonville (Geòrgia).
 Jeffersonville (Illinois).
 Jeffersonville (Indiana).
 Jeffersonville (Kentucky).
 Jeffersonville (Nova York).
 Jeffersonville (Ohio).